Das Bahrain WISPA Classic 2004 fand vom 11. bis 16. September 2004 in der bahrainischen Hauptstadt Manama statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 47.000 US-Dollar.
 
Die beiden topgesetzten Spielerinnen Rachael Grinham und Cassie Jackman erreichten das Finale, in dem sich Grinham mit 5:9, 9:4, 9:4 und 9:2 durchsetzte. Es war Grinhams 16. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2004/05
Squashturnier in Bahrain
Sportveranstaltung in Manama